A mélység (eredeti cím: The Deep) ausztrál–kanadai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek alkotói Tom Taylor és James Brouwer voltak. A forgatókönyvet Tom Taylor, Philip Dalkin, Daniel Hall, Lawrence Leung és Justine Gillmer írta, az animációs sorozatot Daniel Ife, Ben Anderson és Trent Carlson rendezte, a zenéjét Nerida Tyson-Chew szerezte, a producerei Asaph Fipke és Avrill Stark voltak. A Nerd Corps Entertainment, DHX Media és az A Stark Production készítette, a Technicolor és a DHX Media készítette. Ausztráliában 2015. december 1-jétől a 7TWO vetítette, Kanadában szintén 2015. december 1-jétől a Family Chrgd sugározta, Magyarországon 2017. február 25-étől a Minimax tűzte műsorára.

Ismertető 

Te is nyerj betekintést a Nekton  család víz alatti életébe, akik mindennapjai az Aronnax tengeralattjárón zajlanak. A bolygó óceánjainak  feltérképzetlen  területeit kutatják, miközben próbál fényt deríteni a misztikus mélység titkaira is.

Szereplők  
 William(Will) Nekton
 Kaiko Nekteon
 Fontaine Nekton
 Antaeus(Ant) Nekton
 Jeffeey
Nereus
Glaucus
Proteus
Alpheus Benthos
Hammerhead kapitány

Epizódok (1. évad) 
 Itt sárkányok élnek
 A sötét orca
 A.I.M.Y.
 Még mélyebbre
 Rejtély az Ördög-tengeren
 Magányos Jim
 Fogságban
 A vizsga
 A fosszília
 A gigászkalmár
 A szörny vadász
 Kísértet tengeralattjáró
 A mélység visszanéz
 A rajongói klub
 A szigetlakók kincse
 Az alagút
 Az elsüllyedt galéria
 Óriások földje
 A Proteus faktor
 A szirén éneke
 A balszerencsét hozó hal
 Furcsa vonulás
 A BLOOP
 Alkonyzóna
 Loki kastélya
 Tartaruga

Források

További információk 
 

2015-ben bemutatott ausztrál televíziós sorozatok
2015-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Ausztrál számítógépes animációs sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós akciósorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Sci-fi televíziós sorozatok